Nida (Letland), een plaats in Letland
 Nida (Litouwen), een plaats in Litouwen
 Nida (Polen), een plaats in Polen
 Nida (rivier), een rivier in Polen
 Nida (geslacht), een geslacht van boktorren
 NIDA, een Nederlandse politieke partij met islamitische inspiratie